En terapia puede referirse a:
In treatment, llamada en español En terapia, una serie de televisión estadounidense de HBO.
En terapia (Argentina), adaptación argentina de TV Pública de la serie anterior.